Željuša – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim
 Željuša – wieś w Serbii, w okręgu pirockim